Puhovac est un toponyme qui peut désigner :
Puhovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Puhovac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksandrovac, district de Rasina.